Thomazeau steht für:

 Thomazeau (Haiti), eine Stadt auf Haiti

Thomazeau ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Thomazeau (* 1937), französischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
Jean Thomazeau (* 1949), französischer Radrennfahrer